Волевки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волевки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Волевки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.